Микула — новгородский посадник между 1088 и 1117 гг.

Посадничество 
Микула является восьмым Новгородским посадником, который управлял Новгородом при князе Мстиславе Владимировиче (1088—1117). Он мог посадничать предположительно в начале XII в. В Новгородской первой летописи младшего извода существует список новгородских посадников из 89 имён без датировки. Среди упоминаемых посадников записано и имя Микулы, по счёту стоит одиннадцатым. Под тринадцатым числом стоит в других списках — Новгородской четвёртой и Ермолинской летописях.

На берестяной грамоте 
В найденной Новгородской берестяной грамоте № 109 (датируемое 1096—1116 гг.), упоминается адресат Микула, к которому обращается Жизномир. В грамоте говорится о сделанной Микулою покупке рабыни в Пскове, за что был княгинею задержан Жизномир (компаньон Микулы). Но за него поручилась дружина, поэтому он был освобождён. Но предстояло разбирательство, так как, видимо, рабыня была кем—то украдена у княгини и продана в Пскове не ведавшим об этом злодеянии Микуле. Возможно, Жизномир перепродавал рабыню, тогда—то её и узнала княгиня как свою собственность, из—за чего и был схвачен Жизномир, княжеский дружинник. В. А. Буров увидел в адресате Жизномира посадника Микулу времени правления Мстислава Владимировича. Эта догадка была поддержана исследователями В. Л. Яниным, А. А. Зализняком и др.

Семья 
 Микула
 Петрила Микульчич
 Константин Микульчич

Примечания

Литература 
 Буров В. А. О родословии новгородских бояр Мишиничей—Онцифоровичей // Древности славян и Руси. — М.: Наука, 1988. — С. 119—125.
 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. — М.: Языки славянской культуры, 2004. — 872 с.
 Янин В. Л. Новгородские посадники. — М.: Языки славянских культур, 2003. — 512 с.

Ссылки 
 Древнерусские берестяные грамоты

Новгородские посадники